Jules Renard peut désigner :
 Jules Renard (1813-1877),  dramaturge et vaudevilliste français ;
 Pierre-Jules Renard (1868-1910), écrivain français ;
 Jules Jean Georges Renard (1833-1926), dessinateur et caricaturiste belge, connu sous le nom de plume de Draner.

Personnalité utilisant un pseudonyme